— вид двудольных растений рода  семейства . Растение впервые описано в 1938 году японским ботаником Такахиде Хосокавой.

Распространение, описание 
Эндемик Палау, распространённый на острове Бабелдаоб.

Дерево; произрастает главным образом в лесах.

Замечания по охране 
В 1998 году получил статус «vulnerable» («уязвимый») согласно данным Международного союза охраны природы. Последний раз образцы растения были собраны более пятидесяти лет назад, и более актуальные данные о состоянии вида отсутствуют.

Примечания 

Флора Океании
Эндемики Палау
Мускатниковые